Виктор Васильевич Родио́нов (1908—1986) — конструктор зенитных орудий.

Биография 
Родился 11 (24 ноября) 1908 года в Москве.

Окончил Московский институт повышения квалификации спецпромышленности (1936), инженер-механик.

В 1930—1941 годах чертёжник, конструктор на машиностроительном заводе имени М. И. Калинина (Подлипки, Московская область).

В 1941—1985 годах работал на Свердловском машиностроительном заводе имени М. И. Калинина (куда после начала войны был эвакуирован завод в Подлипках): начальник отдела, старший инженер-конструктор отдела главного конструктора; руководитель группы ОГК, с 1962 года начальник конструкторского отдела серийного КБ.

Участник разработки зенитных орудий 46К и 66К, 100-мм зенитной пушки КС-19, пушки КС-18, автоматических пушек КС-6, КС-6В. Научно-технический руководитель производства зенитных управляемых ракет 13Д, 20Д, ЗРК С-75 «Двина», ракет 3М8 и их модификации зенитного ракетного комплекса 2К11 «Круг».

С 1985 года на пенсии.

Умер 25 марта 1986 года. Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1948) — за создание нового образца пушки
 орден «Знак Почёта» (1966)
 медали

Источники 
 Родионов Виктор Васильевич

Выпускники вузов Москвы
Похороненные на Северном кладбище (Екатеринбург)